Start-up (onderneming)
Start-Up, computerspel van Monte Cristo
Start-Up (film, 2019), film uit 2019
Start-Up (Cold Case), aflevering in de serie Cold Case
Start Up (televisieserie), Amerikaanse uit 2013 serie met 4 seizoenen